Francis Burt (1918–2004) – gubernator stanu Australia Zachodnia
 Francis Burt (1807–1854) – gubernator Terytorium Nebraski
 Francis Burt (1926–2012) – brytyjski kompozytor